Het WTA-tennistoernooi van Båstad (officieel Collector Swedish Open) van 2011 vond plaats van 4 tot en met 9 juli 2011 in de Zweedse plaats Båstad. Het was de zevende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Båstad 2011. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Samenvatting 
Enkelspel – Titelverdedigster Aravane Rezaï kwam niet verder dan de tweede ronde, waar ze werd verslagen door de latere winnares. Ook de als eerste geplaatste Caroline Wozniacki struikelde in de tweede ronde, uitgeschakeld door Sofia Arvidsson. Het achtste reekshoofd Polona Hercog uit Slovenië won het toernooi. Ze versloeg in de finale de ongeplaatste Zweedse Johanna Larsson in twee sets. Hercog wist hiermee voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toernooi op haar naam te schrijven. Zij incas­seerde US$ 37.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Dubbelspel – Titelhoudsters Flavia Pennetta en Gisela Dulko waren hun titel niet komen verdedigen. Het als eerste geplaatste Tsjechische team Iveta Benešová en Barbora Záhlavová-Strýcová bereikte de kwartfinale – daar werden ze uitgeschakeld door de latere winnaressen. Het ongeplaatste Spaanse duo Lourdes Domínguez Lino en María José Martínez Sánchez won het toernooi. Ze versloegen in de finale het als derde geplaatste Spaanse koppel Nuria Llagostera Vives en Arantxa Parra Santonja in twee sets. Domínguez Lino en Martínez Sánchez behaalden hiermee hun eerste gezamenlijke titel. Martínez Sánchez bezat al veertien eerdere titels, Domínguez Lino drie. De Nederlandse Arantxa Rus speelde met Anastasija Jakimava uit Wit-Rusland – zij werden in de eerste ronde verslagen, door de latere winnaressen.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bastad 2011
Bastad